Eiweiß steht für:
 Protein, Klasse von organischen, chemischen Stoffen
 Eiklar, Bestandteil von Eiern